Tamborcito grande puede referirse a dos aves estrigiformes:

 Megascops atricapilla; o
 Megascops sanctaecatarinae.